Stoppi steht für:
 
 Franca Stoppi (1946–2011), italienische Schauspielerin
 das in der DDR entworfene rote Ampelmännchen, siehe Ost-Ampelmännchen#Geschichte in der DDR